Hydari ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Saleh Akbar Hydari (1894–1948), indischer Kolonialverwalter